het harden oftewel hydrogeneren van vetten en vetzuren
harden (metaalbewerking), het versterken van metalen
Harden (Australië), de hoofdplaats van de Harden Shire Council, in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales

Personen
Arthur Harden, een Engelse biochemist
Duane Harden, een zanger en songwriter